Калараши ( — наездники) — сословие в Молдавском княжестве, позже — кавалерийские части румынской армии. В Румынии калараши комплектовались из крупных и средних землевладельцев, которые сами себя обеспечивали лошадьми и частью снаряжения.

История 
Из Описания Молдавии Дмитрия Кантемира:
В этих условиях, когда число молдавской знати значительно увеличилось, господарям было угодно разделить всю знать на три степени. Первое место было отдано боярам и именно тем, кто выдвинулся на высшие государственные должности, или тем, кто родился от таковых. Они принадлежали почти к такой же степени знати, к какой в Российской империи принадлежит «боярский род», который отличается от остальной знати низшего порядка. На втором месте считались куртени, или придворные, которые получили в наследство от предков одну или же две деревни и которых русские называют дворянами.

Третье место занимают калараши, т. е. всадники, которые за пользование землями, пожалованными им господарями, должны постоянно сопровождать их в походах на своем собственном иждивении.

Последними являются резеши, которых мы предпочитаем называть свободными земледельцами, чем знатью. Они почти соответствуют русским однодворцам, не владеют крестьянами, преимущественно живут вместе в одной деревне и обрабатывают свои земли или сами, или нанимая слуг.

К 1941 г. семь полков каларашей были разделены на разведывательные эскадроны корпусов и дивизий, а оставшиеся были объединены в шесть кавалерийских бригад.

Части каларашей в мировых войнах

Первая мировая война 
Бригады
 
 
 
 
 

Полки

Вторая мировая война 
1-я кавалерийская бригада (с марта 1942 года — дивизия)
 11-й полк каларашей (моторизованный, в 1943 году заменён гвардейским полком каларашей)
 батальон (два кавалерийских эскадрона и моторизованный сигнальный взвод)
 моторизованный батальон (два моторизованных эскадрона, противотанковый взвод, минометный взвод, моторизованный сигнальный взвод)
 отделение военной полиции
 моторизованный саперный взвод
 моторизованный сигнальный взвод

7-я кавалерийская бригада (с марта 1942 года — дивизия)
 9-й полк каларашей
 два батальона (в каждом по два кавалерийских эскадрона)
 кавалерийский сигнальный взвод
 рота тяжелого вооружения

8-я кавалерийская бригада (с марта 1942 года — дивизия)
 9-й полк каларашей (конный)

9-я кавалерийская бригада (с марта 1942 года — дивизия)
 13-й полк каларашей
 два батальона (в каждом по два кавалерийских эскадрона)
 кавалерийский сигнальный взвод
 саперный взвод
 рота тяжелого вооружения

См. также 
 Рошиоры
 Йомен

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кавалерия
Военная история Румынии
Молдавское княжество